PKP steht für:
 Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahn), die wichtigste polnische Eisenbahngesellschaft
 Portugiesische Kommunistische Partei ()
 Podwischny kontrolny punkt () – eine russische mobile Luftraumüberwachungs- und Steuereinheit für Fla-Raketen
 Postsches Korrespondenzproblem, ein Problem aus der Theoretischen Informatik
 Public Knowledge Project, ein Forschungsprojekt, das Ergebnisse aus mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungsvorhaben frei und öffentlich zugänglich machen möchte
 das sowjetische 14,5-mm-Maschinengewehr PKP
 das russische Maschinengewehr PKP „Petscheneg“

pkp steht für:
 Pukapukanische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung